Platyrrhinus infuscus е вид бозайник от семейство Phyllostomidae.

Източници 

Platyrrhinus